Rincón Chico är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Santo Tomás och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Rincón Chico ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rincón Chico är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Rincón Chico. Runt Rincón Chico är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ixtapan del Oro,  km norr om Rincón Chico. I omgivningarna runt Rincón Chico växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Santo Tomás